Berlin Hauptbahnhof, een station in Berlijn. 
Dortmund Hauptbahnhof, een station in Dortmund.
Dresden Hauptbahnhof, een station in Dresden. 
Frankfurt (Main) Hauptbahnhof, een station in Frankfurt am Main.
Hamburg Hauptbahnhof, een station in Hamburg.
Hauptbahnhof (metrostation Berlijn)
Hauptbahnhof (metrostation München), een station van de metro van München.
Hauptbahnhof (metrostation Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg.
Salzburg Hauptbahnhof, station in Salzburg. 
Station Wien Hauptbahnhof, een station in Wenen.